Ел Темаскал има више значења:

 Ел Темаскал (Сучил), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Темаскал (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Темаскал (Авалулко де Меркадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Темаскал (Тускакуеско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Темаскал (Чаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Темаскал (Тлајакапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Темаскал (Сан Мигел Перас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Темаскал (Сан Себастијан Текомастлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Темаскал (Санта Марија Камотлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Темаскал (Тлакуилотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Темаскал (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Темаскал (Мескитал дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику